Le Team Sydhavsøerne est un club danois de handball basé à Maribo dans le Sjælland. Le club évolue en 1. Division, le deuxième niveau du handball danois.

Historique 
2003: Fondation du Team Sydhavsøerne.
2014: Le club termine troisième de la 1. Division mais échoue pour la montée Håndboldligaen lors des Play-downs de cette même division.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club

Club de handball au Danemark
Club sportif fondé en 2003